Let nad kukavičjim gnezdom je lahko:

 Let nad kukavičjim gnezdom, film iz leta 1975
 Let nad kukavičjim gnezdom, igra iz leta 1963
 Let nad kukavičjim gnezdom, roman iz leta 1962